W Polsce
 Klwatka Królewska – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Gózd
 Klwatka Szlachecka – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Jedlińsk
 Klwatka – gromada w powiecie radomskim, siedziba Klwatka Królewska